Сорокалєт (Сорокалет) — це українське прізвище утворене від чоловічого імені, розповсюджене серед запорожців — характерників.

Основою прізвища послужило мирське ім'я Сороко, яке походить від назви птаха «сорока». Сорока у давнину символізувала удачу і була птахом задоволення.

Відповідно до іншої, менш правдоподібної версії, в основу прізвища лягло прізвисько Сорока, яке могли дати балакучій людині.

 Сорокалєт Олександр Дмитрович (*27 березня 1959) — радянський волейболіст, гравець збірної СРСР з волейболу (1982—1989 рр.), срібний призер Олімпійських ігор 1988 року в Сеулі.
 Сорокалет Олександр Іванович (1957–2009 — український футболіст («Зоря» Луганськ (1976—1979, 1984), «Динамо» Київ (1980—1983), «Дніпро» Дніпропетровськ (1985—1989, 1991), «Металург» Запоріжжя (1990—1992), «Торпедо» Запоріжжя (1993), СК «Миколаїв» і тренер.

Див. також 
 Сороколіт

Примітки 

Українські прізвища